Masirana är ett släkte av spindlar. Masirana ingår i familjen Leptonetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Masirana